Kleebach heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer in Deutschland:
 Kleebach (Chiemsee), südlicher Zufluss des Chiemsees im Irschener Winkel nahe Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kleebach (Lahn), linker Zufluss der Lahn nahe Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen